Тойлок — название рек:

Россия 
 Тойлок (приток Балахтона) — река.
 Тойлок (приток Чулыма) — река.